Бонгард — немецкая фамилия и топоним:

Фамилии 
 Бонгард, Густав Петрович (1786—1839) — немецкий ботаник на русской службе.
 Бонгард, Михаил Моисеевич (1924—1971) — советский кибернетик.
 Бонгард-Левин, Григорий Максимович (1933—2008) — российский востоковед, индолог, историк.

Населенные пункты 
 Бонгард () — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.